Сезон 2014/15 е 111-ият сезон в историята на Реал Мадрид и 84-рият пореден сезон в Примера дивисион. Той обхваща периода от 1 юли 2014 г. до 30 юни 2015 г. Отборът ще се състезава за рекордната 33-та титла в Испания, 11 титла в Шампионската лига, който сезон е 18-и пореден в този му формат. Реал Мадрид също така ще започне надпреварата и за Купата на Испания от 1/16 финалите, когато стартират участието си и всички останали отбори от Примера дивисион. През същия този сезон ще вземе участие и във финала за Суперкупата на Испания като носител на националната купа от предния сезон, Суперкупата на УЕФА като носител на Шампионската лига от предишният сезон, а в краят на календарната 2014 година печели и Световното клубно първенство.

На 10 юли 2014 г., Фернандо Йеро става помощник-треньор на Реал Мадрид в щаба на Карло Анчелоти. Той заменя на поста Зинедин Зидан, който на 25 юни става старши треньор на Реал Мадрид Кастиля.

На 14 юли Реал Мадрид започна подготовка за новия сезон с част от играчите си, които преминават традиционните медицински прегледи. В първата група попаднаха Мората, Каземиро, Иско, Ияраменди, Начо, Арбелоа, Хесус, Лопес, Карвахал и Бейл. Заради участието си на Световното първенство в Бразилия на останалите играчи им се даде повече време за почивка и те се присъединиха по-късно към отбора. По-късно същият ден Анчелоти и новият помощник Фернандо Йеро изведоха играчите и на първата тренировка като към тях се включиха и някои играчи от втория отбор.

Новият играч Тони Кроос, който подписа 6-годишен договор с клуба и беше представен официално на 17 юли 2014 г. започна подготовка с новия си отбор на 5 август заедно с Анхел ди Мария, Сами Кедира и Марсело. Кроос взема участие на Световното първенство, на което игра и финал на 13 юли и го спечели с отбора на . Поради тази причина му се даде повече време за почивка също като на останалите.

Другият нов играч Хамес Родригес, който също подписа 6-годишен договор с клуба започна подготовка с новия си отбор на 1 август, заради участието му на Световното първенство в Бразилия с . Заедно с него в същия ден започнаха подготовка Карим Бензема и Рафаел Варан, на които също им беше дадена по-дълга почивка заради участието си на Световното първенство.

Преглед на сезона

Класиране

Настоящ състав

Нови 

Общо разходи: € 115 милиона

Напуснали 

Общо приходи: € 121.5 милиона
Загуби:  € 6.5 милиона

Примера дивисион 
Общият брой кръгове през сезона са 38.

Първи полусезон 
 Включва мачове в периода от 25 август 2014 г. до 18 януари 2015 г.

Втори полусезон 
 Включва мачове в периода от 24 януари 2015 г. до 24 май 2015 г.

Шампионска лига

Групова фаза 
 Включва мачове в периода от 16 септември 2014 г. до 9 декември 2014 г.

 Последна промяна: 9 декември 2014 г.

Осминафинал 
 Жребият беше теглен на 15 декември 2014 година. Първият мач се изигра на 18 февруари 2015, а реваншът на 10 март 2015

Четвъртфинал 
 Жребият беше теглен на 20 март 2015 година. Първият мач се изигра на 14 април 2015, а реваншът на 22 април 2015 година.

Полуфинал 
 Жребият беше теглен на 24 април 2015 година. Първият мач се изигра на 5 май 2015, а реваншът на 13 май 2015 година.

Купа на Испания 
Реал Мадрид ще започне надпреварата за Купата на Краля през сезон 2014/15 от 1/16 финалите.

1/16 финали

1/8 финали

Суперкупа на Европа 
Финала се проведе на 12 август 2014 г. в Кардиф, Уелс.

Суперкупа на Испания

Световно клубно първенство 
Реал Мадрид стартира участието си в турнира от 1/2 финалите, а мачовете се играят през декември 2014 г. в Мароко

Полуфинал

Финал

Приятелски срещи

Статистика 
 Включва статистика на голмайсторите и асистенциите през настоящия сезон във всички турнири.

Голмайстори 

 Последна промяна: 23 май 2015
 1Други турнири включват Суперкупа на Испания, Суперкупа на Европа и Световно клубно първенство

Хеттрик 

 Кристиано Роналдо има 31 хеттрика с екипа Реал Мадрид
 Гарет Бейл има 1 хеттрик с екипа Реал Мадрид
 1Други турнири включват Суперкупа на Испания, Суперкупа на Европа и Световно клубно първенство
 Последна промяна: 23 май 2015

Асистенции 

 Последна промяна: 23 май 2015
 1Други турнири включват Суперкупа на Испания, Суперкупа на Европа и Световно клубно първенство

Стартов състав 

 Последно обновяване: 25 август 2014

Външни препратки 
 Официален сайт на клуба
 Официален фен сайт за България

Бележки 
 Всички срещи са в българско часово време

Източници 

Футболни отбори през сезон 2014/15
Реал Мадрид сезони